Online Demokrácia Activity (röviden: O:DA) egy Magyarországon ismert verseny, amit a Barankovics István Alapítvány középiskolások részére rendez meg minden évben, egy adott téma köré építve a megoldandó feladatokat.

A verseny felépítése

Első szakasz 
A középiskolásoknak meghirdetett versenyre - minimum 4, maximum 6 főből álló - csapatokkal lehet jelentkezni. A játék két részből áll: az első rész teljes mértékben az Interneten, az O:DA portálon keresztül zajlik. A pontos feladatkiírásokat az O:DA honlapján találhatók meg, és a szöveges, képi vagy videó formátumú megoldásokat is az O:DA honlapjára lehet beküldeni.

Második szakasz 
A verseny második szakaszában a legjobb eredményt elérő csapatok egy Face to Face fordulóban személyesen is találkoznak egymással. Az online forduló első öt helyezettje mellett egy csapat közönségszavazattal juthat tovább és vehet részt az immár 3D-ben (és persze 4D-ben is) zajló versenyen.
A csapatok teljesítményét minden forduló után pontozzák, és emellett szöveges értékelést is kapnak, ami építőkritikaként is szolgál.

A verseny alapelvei 
A játék kapcsolódik a politikához, hiszen a politika nem más, mint a közösség ügyeivel való foglalkozás, a másik ember sorsával való törődés. A játék politizál, de nem pártpolitizál. Vallják, hogy a demokráciának vannak közös értékei, a véleménykülönbséget érdemes megbeszélni, és hogy ebből eredhet olyan megoldás, amelyből mindenki nyertesen kerülhet ki.

A verseny zsűrije

A jelenleg (2016) versenyben lévő csapatok 
A csapatok betűrend szerint lettek feltüntetve.

Források
www.teddoda.hu
Versenyek